Spring Valley ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Valley (Arizona)
 Spring Valley (Kalifornien)
 Spring Valley (Illinois)
 Spring Valley (Kentucky)
 Spring Valley (Minnesota)
 Spring Valley (Mississippi)
 Spring Valley (New York)
 Spring Valley (Nevada)
 Spring Valley (Ohio)
 Spring Valley (Texas)
 Spring Valley (Washington, D.C.), Stadtviertel der  amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C.
 Spring Valley (Wisconsin), im Pierce und im St. Croix County
 Spring Valley (Manitowoc County, Wisconsin)
 Spring Valley (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin

in Südafrika:
 Spring Valley (Ostkap)

Siehe auch:
 Spring Valley Township